Анненский природный заказник — государственный природный биологический заказник Челябинской области.

География 
Заказник располагается на территории двух муниципальных районов Челябинской области — Карталинского и Нагайбакского. Его площадь составляет  гектаров.
Заказник располагается в степной зоне южной части Челябинской области, по территории протекает множество рек бассейна Урала и Тобола, в том числе Зингейка, Кизилчилик, Нижний Тогузак, Аят, Каратал. Особенность гидрографии заказника в том, что реки с одной стороны горы Палакий текут на юг и впадают в Урал, а с другой текут на север и впадают в Тобол.

Климат 
Климат района континентальный. В пониженных частях рельефа формируются морозобойные ямы и котловины, где проявляются поздние весенние и ранние осенние заморозки (в отличие от возвышенных участков). Для всей территории района характерны возвратные весенние холода.

Растительность 
В степной зоне Зауралья доминируют разнотравно-дерновиннозлаковые степи, где встречаются 150 видов растений, часть из которых относится к исчезающим. В травостое господствуют ковыль и типчак. Разнотравье представляют ксерофиты: гипсолюбка высочайшая, оносма простейшая, тысячелистник благородный, полынь непахучая, шалфей степной, лапчатка распростёртая и некоторые другие виды. В целом разнотравье по видовому составу скудное.

Животные 
Фауна заказника включает более 130 видов животных, 30 из которых являются исчезающими и занесены в Красную книгу Челябинской области и Российской Федерации. По данным зимнего учёта 2012 года на территории заказника обитает 2200 голов косули, 370 лосей, 178 кабанов, 5 волков, 11 рысей.

Снятие статуса 
Облетев территорию Джабык Карагайского бора, пострадавшую от лесных пожаров, губернатор Челябинской области М. В. Юревич отметил: «Здесь нет бора с ценными породами древесины, это так называемый горельник — молодые деревья, выросшие после пожаров, которые были несколько лет назад» и распорядился о снятии статуса с Анненского государственного природного биологического заказника, что даст возможность определить некоторые земли под пастбища, а также использовать для расширения имеющегося сельхозпроизводства.

Примечания

Ссылки 
 

Заказники Челябинской области
Общезоологические заказники